Фива () — персонаж древнегреческой мифологии

Дочь бога реки Асопа и Метопы. Супруга Зефа. Её именем назван город Фивы По Пиндару, возлюбленная Зевса.

По другой версии, Фива считается дочерью Зевса и Иодамы и женой Огига.

Примечания 

Героини древнегреческих мифов
Мифы Беотии
Эпонимы городов